Leonti ist der Name folgender Personen:

 Leonti (Patriarch)
 Leonti von Rostow, Bischof von Rostow von spätestens 1051 bis um 1070/1077
 Leonti Mroweli, Leonti(us) von Ruissi, georgischer Chronist aus dem 11. Jahrhundert

Siehe auch:
 Leontios